Ženská dvouhra Palermo Ladies Open 2021 probíhala v druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže palermského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Francouzka Fiona Ferrová, která dala přednost souběžně hranému turnaji na olympijských hrách. 

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Američanka Danielle Collinsová, jež ve finále zdolala rumunskou kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si připsala premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Zároveň přerušila šňůru výher Rumunky, která včetně kvalifikačních zápasů trvala od hamburského podniku a čítala 12 výher.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2021